Mamúdidas ou mamudidas (Mahmudi; ) foi uma tribo curdo-otomana da região do lago de Vã. Segundo  , possuíam  guerreiros.

Os mamúdidas sob seu líder Haçane, até então leal aos safávidas, apoiaram os otomanos após seu ataque ao Azerbaijão em 1554 durante a Campanha Safávida de 1554–1555. Em 1643, o chefe deles, , fortaleceu o  no lago de Vã.

Bibliografia 

 

 

 

 

 

História do Curdistão